La Coppa UEFA 2007-2008 è stata la 37ª edizione dell'omonima competizione. È stata vinta dallo , che al City of Manchester Stadium di Manchester ha superato i .

Preliminari

1º turno 
Andata 19 luglio, ritorno 2 agosto 2007.

!colspan="5"|Regione settentrionale
|-

|-
!colspan="5"|Regione centro-orientale
|-

|-
!colspan="5"|Regione meridionale
|-

2º turno 
Andata 16 agosto, ritorno 30 agosto 2007.

!colspan="5"|Regione settentrionale
|-

|-
!colspan="5"|Regione centro-orientale
|-

|-
!colspan="5"|Regione centro-mediterranea
|-

Tabellone principale

Primo turno 
Andata 20 settembre, ritorno 4 ottobre 2007.

Fase a gruppi 
A gironi eliminatori. Qualificate al turno successivo le prime tre squadre.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Sedicesimi di finale 
Eliminazione diretta con partite di andata (13 e 14 febbraio) e ritorno (21 febbraio 2008).

Ottavi di finale 
L'andata si è giocata il 6 marzo 2008. Il ritorno il 12 e il 13 marzo 2008.

Quarti di finale 

L'andata si è giocata il 3 aprile 2008. Il ritorno il 10 aprile 2008.

Semifinali 
Le partite di andata si sono disputate il 24 aprile, quelle di ritorno il 1º maggio 2008.

Finale

Formazione

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa UEFA 2007-2008 (fase ad eliminazione diretta)
 UEFA Champions League 2007-2008
 Coppa Intertoto 2007
 Scontri di Piccadilly Gardens

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Edizioni della Coppa UEFA